Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Couronne. Parmi eux :
 la , navire de guerre français en service de 1632 à 1641 ;
 la , un vaisseau de ligne de 80 canons lancé en 1669 ;
 la , un vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1749 ;
 la , un vaisseau de ligne de 80 canons lancé en 1768 ;
 la , un vaisseau de ligne de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1781 ;
 la , un vaisseau de ligne de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1824;
 la , première frégate cuirassée de  à coque intégrale en fer, à trois mâts, mise en chantier en 1859.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française